Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Guillermo Vilas 6-0, 7-6.

Teste di serie

 Guillermo Vilas (finale)
 Arthur Ashe (Campione)
 Roscoe Tanner (primo turno)
 Raúl Ramírez (secondo turno)
 Assente
 Harold Solomon (primo turno)
 Marty Riessen (primo turno)
 Onny Parun (secondo turno)

 Cliff Richey (terzo turno)
 Dick Stockton (quarti di finale)
 Brian Gottfried (terzo turno)
 Bob Lutz (quarti di finale)
 Sandy Mayer (quarti di finale)
 Kim Warwick (secondo turno)
 Charlie Pasarell (terzo turno)
 Geoff Masters (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1975